Dorothy Round ha battuto in finale Nancy Lyle 1–6 6–1 6–3.

Teste di serie
 Dorothy Round (Campionessa)
n/a
 Emily Hood Westacott (semifinali)
 Nancy Lyle (finalista)
 Evelyn Dearman (quarti di finale)
 Louise Bickerton (quarti di finale)
 May Blick (quarti di finale)
 Nell Hopman (semifinali)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
  

Australian Championships 1935